Tillberg ist der Familienname von:
 Gustav Salomon Tillberg (1777–1859), schwedischer Mathematiker und Physiker

Sonstiges:
 Tillberg Peak, Berg im Grahamland, Antarktika